Johann Neuhauser ist der Name folgender Personen:

* Johann Neuhauser (Kanzler), († 1516) bayerischer Kanzler
 Johann Neuhauser (Politiker) (1924–2003), auch Hans-Karl Neuhauser, Südtiroler Politiker